Заріччя — село в Україні, в Івано-Франківській області, підпорядковане Міжрічанській сільській раді у складі Болехівської міської ради.

Посилання 
 

Села Івано-Франківської області